Kelly Jones (ur. 1964) – amerykański tenisista 
 Kelly Jones (ur. 1965) – amerykański wioślarz, olimpijczyk
 Kelly Jones (ur. 1974) – walijski muzyk, wokalista i gitarzysta rockowego zespołu Stereophonics

Zobacz też 
 Kelley Jones (ur. 1962) – amerykański komiksiarz